Обо́йма:
 Обойма — гнутая металлическая полоса, концами сваренная или соединённая заклепками или болтами и охватывающая какой-нибудь предмет, например, деревянное соединение для его укрепления (хомут), верхушку сваи для предупреждения размочаливания её при забивке (бугель), или поддерживающая в своём отверстии балку, перекладину, часть машины и т. д. (стремя).
 Обойма патронная (оружейная) — приспособление для облегчения заряжания патронов в магазин.
 Обойма для крепления фотовспышки
Также:
 «Быть в обойме», «попасть в обойму» — фразеологический оборот, означающий вхождение человека в какую-либо не всем доступную группу или сообщество. В частности, применение такого оборота среди советской номенклатуры было обусловлено тем, что человек, попав в номенклатуру, в дальнейшей карьере менял должности внутри неё. «Выпасть из обоймы» — соответственно лишиться всех привилегий.

См. также 
 Кажэ Обойма — российский рэп-исполнитель.